Ухо от селёдки — многозначное понятие. Возможные значения:

 «Ухо от селёдки» — польский фразеологизм.
 «Ухо от селёдки» — детская повесть польской писательницы Ганны Ожоговской.